

Patronyme 

 Louis Isidore Duperrey (1786-1865), officier de marine, explorateur et cartographe français.

Pseudonyme 

 Anny Duperey (1947-), actrice et romancière française.

Patronyme français